Марк Романо Биригитти (; 17 апреля 1991, Перт, Австралия) — австралийский футболист, вратарь клуба «Данди Юнайтед».

Клубная карьера 
Биригитти — воспитанник клуба «Аделаида Юнайтед». 17 октября 2008 года матче против «Брисбен Роар» он дебютировал в А-Лиге. За четыре сезона Марк не смог выиграть конкуренцию у Юджина Галековича и покинул команду в 2012 году. В июле Биригитти подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед Джетс». 7 октября в матче против свой предыдущей команды «Аделаиды Юнайтед» он дебютировал за новый клуб. Дебют получился не очень впечатляющим, Марк был удалён с поля во втором тайме. В 2014 году к нему предметный интерес проявлял немецкий «Байер 04», но трансфер сорвался.

В начале 2015 года Биригитти на правах полугодовой аренды перешёл в итальянский «Варезе». 25 апреля в матче против «Виченцы» дебютировал в итальянской Серии B. По окончании аренды Марк вернулся в «Ньюкасл Юнайтед Джетс».

Летом 2016 года его контракт с клубом истёк и Марк на правах свободного агента подписал двухлетнее соглашение с валлийским «Суонси Сити».

Международная карьера 
В 2010 году в составе юношеской сборной Австралии Марк завоевал юношеский Кубок Азии. В 2011 году в составе молодёжной сборной Австралии Биригитти принял участие в молодёжном Чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Испании и Коста-Рики.

28 июля 2013 года в матче Кубка Восточной Азии против сборной Китая Марк дебютировал за сборную Австралии.

Достижения 
 Австралия (до 17)
 Победитель Юношеского Кубка Азии: 2010

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»